Die 1500 m im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurden am 15. Februar 2014 in der Adler Arena ausgetragen. Olympiasieger wurde der Pole Zbigniew Bródka. Auf Platz 2 und 3 folgten der Niederländer Koen Verweij und der Kanadier Denny Morrison.

Bestehende Rekorde 

Während des Wettbewerbs wurden keine neuen Rekorde aufgestellt.

Ergebnisse 
Am 24. November 2017 wurde der auf Platz 18 ins Ziel gekommene Iwan Skobrew aufgrund eines Dopingvergehens disqualifiziert. Im Januar 2018 ging er vor dem Internationalen Sportgerichtshof erfolgreich gegen diese Entscheidung vor. Sein Ergebnis wurde wieder gewertet.

Weblinks

Einzelnachweise 

01500 m (Männer)